Lovell kan syfta på:

 Lovell (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Lovell (månkrater) – en nedslagskrater på månens baksida

Geografi

Storbritannien 
 Lillingstone Lovell – en parish i grevskapet Buckinghamshire
 Minster Lovell – en parish i grevskapet Oxfordshire
 Upton Lovell – ett distrikt i grevskapet Wiltshire

USA 
 Lovell, Maine – en stad i Maine
 Lovell, Ohio – en mindre ort i Ohio
 Lovell, Wyoming – en stad i Wyoming

Se även 
 Lowell